Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980–81 — концертний альбом британського рок-гурту «Pink Floyd», який було випущено 23 березня 2000 року.

Історія 
Альбом складається з концертів 1980, і 1981 років. «Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980–81» — концертна версія альбому «The Wall» 1979 року.

Список композицій

Джерела 
 Сайт discogs.com 

Концертні альбоми 2000
Альбоми Pink Floyd
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
1995 у Великій Британії